Dane je lahko:

 Dane, moško ime

Naselje

Slovenija 

 Dane, Občina Loška dolina
 Dane, Občina Ribnica
 Dane pri Divači
 Dane pri Sežani

Hrvaška 

 Dane, Občina Lanišće
 Dane, Občina Samobor